Паровоз К:
 Паровоз К — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1870—1888 годах для Николаевской железной дороги 
 Паровоз К — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1907—1912 годах